Чемпионат Португалии по футболу 1986—1987 годов является 53-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 27-й раз в своей истории стала «Бенфика».

В чемпионате участвовало 16 команд, было сыграно 240 матчей и забито 583 гола (в среднем 2,43 гола за матч). По итогам сезона не произошло вылета клубов во второй дивизион, так как на следующий сезон произошло расширение Лиги до 20 клубов.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Futebol Portugues em Numeros

1986/1987
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1986 году
Спорт в Португалии в 1987 году